Označení USS Independence neslo v historii amerického námořnictva sedm plavidel:
 USS Independence (1776, brigantina), brigantina sloužící v letech 1776–1777 u Massachusetts State Navy
 USS Independence (1776, šalupa), šalupa sloužící v letech 1776–1778 u Continental Navy
 USS Independence (1814), řadová loď sloužící v letech 1814–1822 a 1837–1912
 USS Independence (SP-3676), parník sloužící pod tímto jménem v letech 1918–1919, za druhé světové války přejmenovaný na USS Neville (APA-9)
 USS Independence (CVL-22), lehká letadlová loď stejnojmenné třídy sloužící v letech 1943–1946
 USS Independence (CV-62), letadlová loď třídy Forrestal sloužící v letech 1959–1998
 USS Independence (LCS-2), pobřežní bojová loď stejnojmenné třídy sloužící od roku 2010